«Нимформация» () — третья книга Джеффа Нуна, написанная в 1997 году. Вместе с другими произведениями автора — книгами «Вирт» и «Пыльца» составляет трилогию. Слово «нимформация» содержит букву «р» только в названии книги (вероятно, чтобы напоминало слово «информация»), в тексте это слово пишется без «р» («нимфомация»), что более соответствует оригинальному написанию.

Сюжет 

В книге рассказывается история проведения лотереи «АнноДомино» в Манчестере, лозунгом которой было «Играйте и выигрывайте!». Группа людей, называющих себя Тёмными Фракталами, пытаются взломать секреты игры. В эту группу входят: студентка Дейзи Лав, её отец Джимми Лав и друг Джазир Малик, профессор Макс Хэкл и его студенты Джо Крокус и Сладкий Бенни Фентон, хакер Диджей Доупджек и маленькая девочка Целия Хобарт. Они выясняют, что лотерея основана на принципах нимформации - нового вида математического действия, концепцию которого разработал Макс Хэкл. По ходу действия раскрываются новые подробности из жизни отца Дейзи и Макса Хэкла. В детстве они вместе учились в одном классе у учительницы мисс Сейер и впоследствии работали над концепциями нимформации и лабиринта, в котором пропал их общий одноклассник Джоржик Хорн, позже возродившийся в виде Костлявого Джокера. Попытка Тёмных Фракталов раскрыть принципы и выиграть в лотерею, игры в домино, а также любовные интриги между Дейзи, Джазиром и другими участниками сообщества составляют основной сюжет книги.

Ссылки 
 «Нимформация» в библиотеке Альдебаран

Литература Англии
Романы на английском языке
Романы 1997 года
Книги издательства «Doubleday»